Remaster är ett släkte av sjöstjärnor. Remaster ingår i familjen Korethrasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor